Tasiusaq se puede referir a dos localidades de Groenlandia:
 Tasiusaq, localidad en la municipalidad de Kujalleq; o
 Tasiusaq, localidad en la municipalidad de Qaasuitsup.